En Pologne, Zalesie-Kolonia peut faire référence à :

 Zalesie-Kolonia, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Zalesie-Kolonia, un village dans la voïvodie de Lublin.

Voir aussi